Chickasaw é o nome de dois condados dos Estados Unidos da América:
 Condado de Chickasaw (Iowa)
 Condado de Chickasaw (Mississippi)

Desambiguações de topônimos